Aoife Mannion – calciatrice inglese
 Brian Mannion Dennehy – attore e regista statunitense
 Niccolò Mannion – cestista italiano
 Sean Mannion – giocatore di football americano statunitense
 Pace Mannion – ex cestista statunitense
 Wilf Mannion – calciatore inglese